Todaro kan som auktorsförkortning betyda:

 Agostino Todaro
 M. Antonio Todaro

Robotskapade auktorsförkortningar